Прову́лок Дунає́вського — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Дунаєвського — провулок у місті Київ.
 Провулок Дунаєвського — провулок у місті Кропивницький.
 У місті Одеса:
 Провулок Дунаєвського;
 1-й Провулок Дунаєвського;
 2-й Провулок Дунаєвського;
 3-й Провулок Дунаєвського.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки